За́йцев, Алексе́й Никола́евич:
 Зайцев, Алексей Николаевич (род. 1993) — российский бобслеист.
 Зайцев, Алексей Николаевич (1924—2014) — советский военный деятель, командующий 13-й армией Прикарпатского военного округа, генерал-полковник.